Schlechtweg ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schlechtweg (* 1976), deutscher Fechter
 Ralf Schlechtweg-Jahn (* 1960), deutscher Germanist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer